«80 дней вокруг света» () — австралийский телевизионный мультсериал по мотивам романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Телекомпанией NBC мультсериал транслировался в виде двух сезонов в 1972—1973 годах. В СССР демонстрировались все серии, кроме 7, 8, 9, 11 и 13. Телепремьера по Центральному телевидению состоялась в январе 1981 года в дни школьных каникул.

Сюжет 
Чтобы выиграть пари и получить согласие лорда Мэйза на свадьбу с его племянницей Белиндой, находчивый Филеас Фогг и его верный слуга француз Жан Паспарту отправляются в кругосветное путешествие за 80 дней, завершению которого мешают проделки коварного мистера Фикса. В этом мультсериале Фогг отличается невероятной предусмотрительностью, всегда заранее подбирая именно те предметы, которые понадобятся им с Паспарту в течение очередной серии.

Персонажи

Филеас Фогг 
Филеас Фогг — кавалер приятной внешности и протагонист сериала. Почти всегда носит синий костюм и высокую шляпу-цилиндр. Умеет предугадывать все козни Фикса и поэтому всегда выходит даже из самого трудного положения. В начале каждой серии перечисляет предметы, которые понадобятся им с Паспарту на этот раз, и которые Паспарту должен уложить в саквояж. Несмотря на то, что этот набор, как правило, кажется бессмысленным, именно эти предметы помогают им преодолеть очередные козни Фикса, а иногда и спасти жизни. Путешествует вместе со своим компаньоном Паспарту и маленькой обезьянкой Тото. Знает много народных мудростей. Является основным действующим лицом во всех сериях.

Белинда Мэйз 
Бели́нда Мэйз — племянница лорда Мэйза, будущая невеста Фогга. Показывается в заставке, в самом фильме появляется в 7, 10 и 14 сериях.

Жан Паспарту 
Жан Паспарту́ — компаньон Фогга. Француз. Немного простоват (Фикс с лёгкостью может обдурить его). Оберегает Фогга от Фикса, но постоянно смотрит «не туда». Когда Фогг пытается объяснить Паспарту его ошибку, тот настаивает на своём, говоря, что Фогг слишком доверчив. Однако Фогг всегда оказывается прав, а Паспарту попадает впросак и всегда подозревает не тех людей.

Например, в одной из серий он подозревает кондуктора (думая, что тот — переодетый Фикс) и рассказывает об этом машинисту, (который на самом деле и есть переодетый Фикс). Одна из известных фраз Паспарту: «Проделки Фикса! Проделки Фикса!» (). Также он часто произносит фразу «Ну и ну!» ( — вариант перевода: «Что вы говорите!»). Появляется во всех сериях.

Мистер Фикс 
Мистер Фикс в мультфильме — агент лорда Мэйза и главный антагонист, получивший задание помешать Фоггу выиграть пари и жениться на Белинде (в отличие от книги, где он служил сыщиком и был честным человеком).

В начале каждой серии, разговаривая сам с собой, обсуждает план противодействия Фоггу на текущем отрезке пути. Страдает легким раздвоением личности. Разговаривает сам с собой как с лучшим другом. Сам себе задает вопросы, и сам же на них с одобрением отвечает. Ключевая фраза: «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» Весьма изобретательный и хитроумный мастер перевоплощения. Тем не менее, благодаря предусмотрительности Фогга и несмотря на ошибки Паспарту, все его попытки всегда оказываются безуспешными, а он сам нередко оказывается в неприятной ситуации.

В конце каждой серии отстаёт от уезжающих Фогга и Паспарту (в одной из серий его за совершённые им козни даже сажают в местную тюрьму, заявляя при этом, что ключ от камеры будет выброшен в море), но в следующей как ни в чём не бывало снова «садится им на хвост». Появляется во всех сериях.

Лорд Мэйз 
Лорд Мэйз — дядя Белинды и один из главных антагонистов. Показан в заставке каждой серии, лично принимает участие в создании помех Фоггу в четвёртой  и седьмой сериях.

Тото 
Тото — обезьянка Паспарту. Любопытна, непоседлива и эксцентрична. Нередко создаёт комические ситуации. Появляется во всех сериях.

Структура серии 
 Фогг объясняет Паспарту, куда они собираются ехать сегодня.
 Фогг просит Паспарту положить в саквояж случайный, на первый взгляд, набор предметов.
 Фогг учит определённой пословице.
 Фикс, подслушивавший их разговор, рассказывает сам себе очередной план, как остановить Фогга.
 Фогг и Паспарту продолжают свой путь, но Фикс пытается остановить их.
 Во время путешествия Фогг успевает рассказать об истории и географии мест, которые они посещают.
 Тото обычно разбавляет действие различными проказами.
 В итоге оказывается, что все предметы, которые Фогг и Паспарту взяли с собой, пригодились в пути.
 Пословица Фогга также оказывается нужной для их успеха. Паспарту, Фогг или Фикс повторяют её в конце как итог и мораль серии.
 В конце Фогг говорит: «Молодец, Паспарту!» — хотя, как правило, Паспарту ничего не сделал для их успеха.

Список серий

1 сезон

2 сезон

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Чет Стовер
Режиссёр и художник-постановщик: Лэйф Грэм
Композитор: Джон Сэнгстер
Операторы: Дженни Окс, Ким Хамфриз, Карл Келлер, Роберт Бейтс
Художники-мультипликаторы: Том Барон, Рэй Бартл, Гейрден Кук, Джон Юинг, Дон Эзард, Мик Фолкнер, Сьюзан Гилкрист, Сэм Харви, Эд Де Маттиа, Ральф Певерилл, Барни Познер, Уильям Тох
Художники-декораторы: Питер Коннелл, Дженн Сендер, Чери Хейс, Рос Кайл, Азми Мунир
 Продюсер: Уолтер Джей Хакер

Варианты дубляжа

ЦТ СССР (1981) 
Телепремьера по Центральному телевидению состоялась в январе 1981 года в дни школьных каникул.

Характерные особенности 
 Песня звучит в оригинале, а поверх голос за кадром читает литературный перевод.
 Название мультфильма локализовано («80 дней вокруг света»).
 Упоминание о дополнительном пари на 1000 фунтов (имеющееся в поздних переводах) для советских детей не переводилось. В оригинале лорд Мэйз заключает с Фоггом пари на двадцать тысяч фунтов, что соответствует размеру пари в книге.
 Любимые фразы Паспарту: «Это проделки Фикса!», «Это Фикс! Это Фикс!» и «Ну и ну!».
 Любимые фразы Фикса: «У вас есть план, мистер Фикс?», «Есть ли у меня план? Есть ли у меня план?», «Я задержу этого Фогга!»
 Большинство афоризмов Фогга переведены в рифму:

 «Мудрым пользуйся девизом, будь готов к любым сюрпризам» (1 серия, «В Лондоне»);
 «Не говори „гоп“, пока не перепрыгнешь» (2 серия, «В Париже»);
 «Из любого положения всегда есть выход» (3 серия, «В Швейцарии»);
 «Не запрягай кобылу позади телеги» (4 серия, «В Риме»);
 «Не делай из мухи слона/» (5 серия, «В Неаполе»);
 «Ты в силы собственные верь, не то  потерь» (6 серия, «Порт Отранто»);
 «Жизнь — цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звену не придавать значенья» (10 серия, «Караван»);
 «Другим оказывая помощь, себе поддержку создаём» (12 серия, «В Индии»);
 «Природу бережно и чутко охраняй — и соберёшь богатый урожай» (14 серия, «В Японии»);
 «Привычность мыслей надо гнать — столовый нож оружьем может стать» (15 серия, «В Сан-Франциско»);
 «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое» (16 серия, «В Новом Орлеане»).
 Невесту Фогга называют «Блинда»

«Селена Интернейшнл» (1999) 
Этот вариант демонстрировался на ОРТ в октябре-ноябре 1999 и августе 2000 года, впервые все 16 серий.

Характерные особенности 
 Текст песни адаптирован к русскому языку и не является точным переводом.
 Любимые фразы Паспарту: «Козни Фикса!», «Ну и ну!», «Полная безнадёга!»
 Любимые фразы Фикса: «Шик-блеск, мистер Фикс!», «Есть ли у вас план, мистер Фикс?», «Я прищучу этого Фогга!»
 Большинство афоризмов Фогга переведены в рифму:
 «Не страшат того напасти, кто продумал все несчастья» (1 серия);
 «Поспешность умозаключений чревата массой злоключений» (2 серия);
 «Горе не беда — выход есть всегда» (3 серия);
 «Не ставь телегу впереди лошади» (4 серия);
 «Не делай горы из кротовины» (5 серия);
 «Не взявшись за дело, страшась неудачи, ты всё проиграешь, а могло быть иначе» (6 серия);
 «Всему есть свое время и место» (7 серия);
 «Прежде чем за дело браться, реши, с какого конца приниматься» (8 серия);
 «Знания исцеляют все страхи» (9 серия);
 «Мелочи жизни как звенья одной цепи — само по себе ни одно из них не кажется важным» (10 серия);
 «Чтобы дела шли без сучка, без задоринки, держи глаза открытыми и уши на макушке» (11 серия);
 «Помогая ближнему, ты помогаешь самому себе» (12 серия);
 «Честность превыше всего» (13 серия);
 «Высшей награды достоин тот, кто всегда и везде чистоту блюдёт» (14 серия);
 «К свойствам вещей относись осторожно — ножом можно мазать, обрезаться — тоже» (15 серия);
 «Тем, что имеешь, довольствуйся ты, и в том, чего нет, не будет нужды» (16 серия);
 Название мультфильма и титры оригинальные.
 В 3 серии перевод отличается от других. Например, в моменте, когда Фогг, взобравшись по горной тропинке, собирается пить чай по расписанию, Паспарту объясняет ему:
 Но, месье Фогг, у нас нет времени!

На что Фогг отвечает:
 Тогда я буду пить холодный чай.

В других переводах Паспарту (в соответствии с оригиналом) говорил:
«Но, месье Фогг, у нас нет огня!» ()

 Актёр, озвучивавший Паспарту, также озвучивал и различных коридорных в гостиницах. Он несколько раз спутал, называя Фикса то «месье Фикс», то «мистер Фикс» несоответственно персонажу. В 3 серии, при укладке саквояжа Паспарту случайно называет Фикса «мистер Фикс», а в 7 серии коридорный, принёсший телеграмму, называет того же антагониста «месье Фикс».

Студия «Нота» (2005) 
Этот вариант был сделан по заказу ТНТ для издания на DVD после цифрового ремастеринга. Выполнен полный дубляж (не слышно оригинала).

Характерные особенности 
 Песня на заставке исполняется полностью по-русски, голоса максимально имитируют оригинал, текст — подстрочный перевод (не всегда умещающийся по размеру в строфу).
 Любимые фразы Паспарту: «Проделки Фикса!» и «Ну и ну!» (как в первом варианте).
 Титры и название оригинальные (как в варианте «Селена Интернейшнл»).
 Большинство афоризмов Фогга переведены в рифму:
 «Всегда живи под девизом — готовься к сюрпризам» (1 серия);
 «Не спеши с выводами, или они на тебя набросятся» (2 серия);
  (3 серия);
 «Не ставь экипаж впереди лошади» (4 серия);
 «Не делай из кротовины гору» (5 серия);
 «Тот, кто авансом боится помех, в сомненьях упустит свой шанс на успех» (6 серия);
 «Всему своё время и место» (7 серия);
 «Прежде чем принять решение вдруг, как следует всё обдумай, мой друг» (8 серия);
 «Лучшее лекарство от страха — знание» (9 серия);
 «Вся жизнь лишь цепь, и мелочи в ней — звенья. Нельзя звену не придавать значенья» (10 серия);
 «Глаз не смыкай в часы невзгод — в конце пути удача ждёт» (11 серия);
 «Природу бережно и чутко охраняй, и соберёшь богатый урожай» (12 серия);
 «Честность — лучшая политика» (13 серия);
 «Награда будет , если в мире чистота» (14 серия);
 «Не стоит мыслить однобоко — ножи для масла не остры до срока» (15 серия);
 «Учись пользоваться тем, что есть, тогда не понадобится того, чего нет» (16 серия).
 Невесту Фогга Паспарту называет «мадемуазель Белинда».

Роли озвучивали

Информация о советском дубляже 
Мультсериал дублирован Главной редакцией кинопрограмм ЦТ СССР в 1980 году (1-6, 10, 12 и 14-16 серии).

В эпизодах 
 Александр Воеводин — некоторые эпизодические персонажи/египтяне
 Ирина Карташёва — королева Виктория/эпизодические женские роли
 Александр Белявский — 1-й пират/египтяне/раджа/японец/грабитель/мэр Нового Орлеана/эпизодические персонажи
 Рогволд Суховерко — капитан корабля/швейцарцы/Генри Хаммер-Шламмер/профессор/2-й пират/индус/индейцы/второстепенные персонажи

Информация о переводе ОРТ 
Мультсериал дублирован компанией «Селена Интернешнл» по заказу ОРТ в 1999 году.
 Режиссёр дубляжа: Владимир Ферапонтов

В эпизодах 
 Андрей Казанцев — диктор
 Владимир Ферапонтов — часть мужских ролей
 Ирина Гришина — все женские роли

Информация о дубляже ТНТ 
Мультсериал дублирован на студии «Нота» по заказу «ТНТ» в 2005 году.
 Режиссёр дубляжа: Татьяна Синельникова

В эпизодах 
 Геннадий Бачинский — закадровый голос
 Дмитрий Филимонов — 1-я треть мужских ролей
 Маргарита Митрофанова, Ольга Кузнецова (в 14 серии) — все женские роли
 Александр Комлев — 2-я треть мужских ролей
 Андрей Симанов — 3-я треть мужских ролей

Технические данные 
 Рисованный
 Цветной
 16 частей по 22 минуты
 Язык оригинала: английский
 Первый показ: 9 сентября 1972 года в эфире телекомпании NBC
 Возраст: 0+ (для любой зрительской аудитории)
 Формат звука: моно

Ссылки 

 Данные о фильме в The Big Cartoon Database
 Описание серий и сериала на сайте телеканала «Культура»
 Одиннадцать серий в дубляже 1981 года
 Шестнадцать серий в дубляже 1999 года
 Шестнадцать серий в дубляже 2005 года
 Шестнадцать серий на языке оригинала (английский)

Рисованные мультфильмы Австралии
Экранизации произведений Жюля Верна
Вокруг света за 80 дней
Мультсериалы 1972 года
Мультсериалы Австралии
Мультсериалы о детях
Сюрреалистические фильмы